Hierba de la golondrina puede referirse a:

El nombre común de la planta Chelidonium majus.
El nombre común de la planta Euphorbia indivisa.
El nombre común de la planta Euphorbia hypericifolia
El nombre común de la planta Geranium robertianum.
El nombre común de la planta Polygonum aviculare.
El nombre común de la planta Spergularia rubra.